Мостович () — польская фамилия. Известные носители:

 Мостович, Александр Эдуардович — депутат сената парламента Казахстана I созыва.
 Мостович, Владимир Яковлевич (1880—1935) — русский и советский учёный-металлург.
 Мостович, Феликс (1947—2020) — польский художник.

См. также 
 Доленга-Мостович, Тадеуш (1898—1939) — польский писатель, редактор, сценарист.